Xinshao bezeichnet:

 Xinshao (新邵县), Kreis der Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinshao (Mile) (新哨镇), Großgemeinde der Stadt Mile in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinshao (Zhenjiang) (新韶镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhenjiang in der chinesischen Provinz Guangdong